Nelly 5.0 — шестой студийный альбом рэпера Nelly, релиз которого состоялся 16 ноября 2010 года. Альбом содержит сингл «Just A Dream».

Об альбоме 
8 июля 2009 года Nelly сделал публичное заявление, что он планирует выпуск нового альбома в ноябре, запись которого целиком проходит в Лас-Вегасе. Также на концерте он представил первые промотреки с альбома «1000 Stacks» с P.Diddy и «Angel Eyes» с Akon.

10 ноября артист представил новый трек «Long Gone», который возможно войдет на альбом.

Выпуск альбома планировался совместно с возвращением его группы St. Lunatics с альбомом «City Free», однако Нелли решил дать больше времени на промоутинг «City Free» и объявил, что он будет выпущен в первой четверти 2011. Окончательная дата релиза 5.0, после нескольких переносов — 16 ноября 2010 года.

Убийство двоюродного брата Нелли Майкла «Wacc» Джонсона в мае 2010 года привело к переносу выпуска по личным причинам.

15 мая 2010 года рэпер в интервью объявил окончательное название альбома — «Nelly 5.0», названного так в честь нового Ford Mustang 5.0, который рекламирует Нелли, а также объясняется тем, что этот альбом, по сути, пятый релиз в его карьере (учитывая то, что два альбома — Sweat и Suit — представляют собой «двухтомник» и были выпущены в один день).

Продюсеры, гости 
Nelly привлёк к записи альбома много знаменитых продюсеров. К записи альбома приложили свои усилия Jim Jonsin (известный по написанию музыки для Бейонсе, Ашера и многих других исполнителей современного ритм-н-блюза), Polow Da Don (который уже продюсировал для Нелли на предыдущем альбоме), J.R. Rotem, Лукаш Dr. Luke Готвальд (автор таких хитов как Tik Tok Кеши, и Right Round Флоу Райды, Smash Factory (продюсерская группа T.I.).

Что привычно для Nelly, альбом насыщен значительным количеством гостей разного плана. Среди них такие исполнители как Дидди, T.I., Plies, Эйкон, T-Pain, Крис Браун, Birdman, Dj Khaled, , Talib Kweli, Avery Storm. Не обошлось и без появления Ali и Murphy Lee из St. Lunatics.

Как стало известно 12 декабря 2009 года, к записи одного из треков привлечена Келли Роуленд, которая уже засветилась на знаменитом треке Nelly «Dilemma» с альбома Nellyville. Новый трек под названием «Gone (Dilemma Pt.2)» спродюсировали Jim Jonsin и Rico Love, и является продолжением одного из самых громких хитов 2002 года.

После выхода рэпера T.I. из тюрьмы он присоединился к работе Nelly над одним из треков, который получил название Dizzy, и был спродюсирован продюсерской группой Smash Factory, который также не вошёл в альбом.

Официальный трек-лист альбома был опубликован 28 октября.

Синглы 
 «Tippin' In The Club» был выпущен как промосингл к альбому 17го августа. Продюсеры JukeBox.
 Первым официальным синглом альбома стала мелодичная баллада «Just A Dream», презентованная на концерте Демократической партии 30 июля 2010 года. Продюсером выступил Jim Jonsin. Уже через два дня после релиза композиция заняла строчку № 6 в общем рейтинге синглов на itunes store.

«Just A Dream» — наиболее успешный сингл исполнителя с 2005 года («Grillz»), дебютировал с 12 строчки на Billboard Hot 100, продержался в топ-10 мирового чарта одиннадцать недель, достигнув пика на 3 месте. К концу сентября сингл стал платиновым, а к концу года приблизился к отметке в 3 000 000 скачиваний. Видео было выпущено в середине сентября и быстро вошло в топ-5 самых просматриваемых видео на YouTube, что позволило синглу укрепить позиции в мировом чарте.
 Вторым синглом стала коллаборация с T-Pain и Akon «Move That Body», спродюсированная Dr. Luke и Bangladesh. В первую же неделю успела дебютировать на 54 м месте мирового чарта, однако не смогла продержаться в чарте больше одной недели.
 «Gone» при участии Kelly Rowland был выпущен как официальный сингл 18 января 2011 года.

Продажи 
Альбом стартовал с позиции № 10 в Billboard 200 с показателем в 66 454 продажи.. В Top Rap Albums альбом стартовал с 1го места. На Апрель 2011 года было продано 249,600 копий альбома в пределах США.

Список композиций 

Примечания
 «Long Gone» содержит семпл «Let’s Start Love Over» от Miles Jaye.
 «1000 Stacks» содержит семпл «Everyday Struggle» от The Notorious B.I.G.
 «Making Movies» и «Don’t It Feel Good» содержит неуказанный вокал Rico Love.

Чарты

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Nelly
Альбомы, спродюсированные Dr. Luke